Zaklopatica je lahko:

 Zaklopatica, nenaseljen otoček
 Zaklopatica,  naselje na otoku Lastovo